Термін BAFTA може означати:
 Організації: 
 Британська академія телебачення та кіномистецтва, заснована у 1947 році.
 БАФТА Шотландія — шотландська філія.
 БАФТА Уельс — валійська філія.
 БАФТА Нью-Йорк — нью-йоркська філія.
 БАФТА Лос-Анджелес — лос-анджелеська філія.
 Премії:
 Премія БАФТА у кіно, що вручається академією з 1947 року.
 Премія БАФТА у телебаченні, що вручається академією з 1954 року.
 Премія БАФТА у телевізійному виробництві, що вручається академією з 2000 року.
 Дитяча премія БАФТА, що вручається академією з 1969 року.
 Премія БАФТА у відеоіграх, що вручається академією з 2003 року.
 Премія БАФТА (Шотландія), що вручається шотландською філією БАФТА.
 Премія БАФТА новим талантам, що вручається шотландською філією БАФТА.
 Премія БАФТА (Уельс), що вручається валійською філією БАФТА.
 Британія (премія) — премія, що вручається лос-анджелеською філією БАФТА.
 Студентська премія БАФТА — премія, що вручається лос-анджелеською філією БАФТА.

Багатозначні терміни